Yalta (automerk)
 Jalta, een stad in Oekraïne